Александр Константинович Рухадзе — советский государственный и хозяйственный деятель. Инженер-механик, организатор автомобильного производства, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 13 октября 1911 (по новому стилю), в селе Танир-Квытыри Кутаисского уезда Кутаисской губернии.

Окончил Цулукидзевский индустриальный техникум (1930), Горьковский индустриальный институт им. А. А. Жданова (1937). Член КПСС.

Трудовую деятельность начал на заводе «Красное Сормово» (г. Горький) конструктором, затем работал мастером. 

С 1931 на Горьковском автомобильном заводе: мастер, старший инженер, начальник планово-производственного отдела (1935—36); начальник участка штампового цеха (1937—38); начальник модельно-штампового цеха (1938—41); начальник механического цеха (1941—43). 

В 1943—44 гг. - главный инженер Владимирского тракторного завода. 

В 1944—45 гг. – директор Одесского завода «Красный Профинтерн». 

В 1945—50 гг. - директор Одесского автосборочного завода. 

В 1950—57гг. -  директор завода «УралАЗ». 

В 1957 г.  назначен Первым заместитель председателя Челябинского совнархоза, в 1963 — Первым заместитель председателя Южно-Уральского совнархоза. 

С 1965 заместитель министра автомобильной промышленности СССР. 

Умер в Москве в 1990 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище .

Примечания

Ссылки 
 Рухадзе Александр Константинович // Челябинская область : энциклопедия / [редкол.: К. Н. Бочкарев (пред., гл. ред.) и др.]. — [Пилот. вып.]. — Челябинск : Камен. пояс, 2003—2007. — 1000 экз. — Т. 5 : П — Р. — 2005.

Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР